Дивандерре:

 Дивандерре — город на западе Ирана, в провинции Курдистан.
 Дивандерре — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан.